

Astronomia 
Finsen – cratere lunare
1794 Finsen – asteroide della fascia principale

Persone 
Niels Ryberg Finsen – medico faroese
William Stephen Finsen – astronomo sudafricano